CS, Cs eller cs kan syfta på:

CS 
 CS – ett bildformat för biofilm, se Cinemascope
 CS (diabild) – en formatstandard för diabildsramar 
 Teknologföreningen CS – en förening vid Chalmers tekniska högskola
 Computer Science, se datavetenskap
 CS – ett datorspel, se Counter-Strike
 CS – en tidning, se Computer Sweden
 CS-gas – den vanligast förekommande tårgasen, se 2-Klorbensenmalonsyradinitril
 CS – ett historiskt parti i Österrike, se Kristligtsociala partiet (Österrike)

Cs 
 Cs – ett grundämne, se cesium
 Cs – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Tjeckoslovakien

cs 
 cs – språkkod för  tjeckiska
 .cs – tidigare nationell toppdomän för Tjeckoslovakien, Serbien och Montenegro
 cs – en SI-enhet för tid, se Centisekund

Se även 
 Centerstudenter
 Centralstimulantia, en grupp läkemedel